Aubépin peut désigner :
 L'Aubépin : une commune française, du département du Jura,
 Aubépin : un ruisseau du département français de la Haute-Loire, affluent de la Gagne, et donc sous-affluent de la Loire.